Појам Ричард Рајт може да се односи на:
Ричард Рајт (музичар), британски музичар, клавијатуриста групе Пинк Флојд
Ричард Рајт (писац), амерички писац
Ричард Рајт (фудбалер), енглески фудбалер